Томаш Станецький (пол. Tomasz Stanecki; 21 грудня 1826, Вадовіце — 8 січня 1891, Львів) — польський фізик, доктор філософії, ректор Львівського університету.
 Станецький Геннадій Станіславович (нар. 30 липня 1960, місто Братськ, Іркутська область, Росія) — український політик.